Полоцкое:
 Полоцкое (Саратовская область) — село в Самойловском районе Саратовской области
 Полоцкое (Челябинская область) — село в Кизильском районе Челябинской области